Osoby o tym nazwisku:
 Mojmír Horyna – czeski historyk sztuki
 Ondřej Horyna – czeski biegacz narciarski